De Duitse voetbalclub Bayer 04 Leverkusen speelt sinds 1986 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Bayer 04 Leverkusen

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen